Karl Meves ist der Name folgender Personen:

* Karl Oskar Meves (1828–1898), deutscher Richter
 Karl-Ulrich Meves (* 1928), deutscher Schauspieler